Гран-при Малайзии 2000 года — семнадцатый и последний этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на трассе Сепанг в Куала-Лумпуре, Малайзия. Соревнования состоялись 22 октября 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:38,543
 Мика Хаккинен наказан штрафом "stop&go" за фальстарт.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии